Bauersachs steht für

 Emil Bauersachs, 1882 in Thüringen gegründete Puppen-Manufaktur mit Sitz in Sonneberg

Bauersachs ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Bauersachs (1893–1948), Mundartdichter des Erzgebirges
 Fabian Bauersachs (* 1979), Freestyle-Motocrossfahrer
 Johann Bauersachs (* 1966), Kardiologe
 Rupert Martin Bauersachs, deutscher Mediziner
 Volker Bauersachs (* 1968), deutscher Brigadegeneral